Eusthenioidea är en överfamilj av bäcksländor. Eusthenioidea ingår i ordningen bäcksländor, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar överfamiljen Eusthenioidea 28 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Bäcksländor
Eusthenioidea